Мюнх () — немецкая фамилия:
 Мюнх, Вернер (род. 1940) — немецкий политик.
 
 Мюнх, Герхарт (1907—1988) — немецкий и мексиканский пианист и композитор.
 Мюнх, Маркус (род. 1972) — немецкий футболист.
 Мюнх, Маркус (род. 1986) — немецкий легкоатлет, метатель диска.
 Мюнх, Рихард (1916—1987) — немецкий актёр.
 Мюнх, Эрнст Генрих Иосиф фон (1798—1841) — немецкий историк.
 Мюнш, Шарль (1891—1968) — французский дирижёр и скрипач.

Двойная фамилия 
 Мюнх-Беллинггаузен, Элигий-Франц (1806—1871) — немецкий драматург, известный под псевдонимом Фридрих Гальм.
 Мюнх-Холланд, Ганс (1899—1971) — швейцарский виолончелист.

См. также 
 Мюнк
 Мюнхен